Николай Воронцов-Вельяминов:
 Воронцов-Вельяминов, Николай Николаевич (1824—1864) — русский прозаик и журналист
 Воронцов-Вельяминов, Николай Павлович (1823—1901) — попечитель Харьковского учебного округа.